Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Хінгіс грала в парі з Коко Вандевей, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Анастасія Павлюченкова. Мірза грала в парі з Барборою Стрицовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Бабош і Павлюченкова з рахунком 4–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

жінки, парний розряд